Pike peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Pike (1809-1891),  avocat, écrivain général confédéré et dirigeant franc-maçon américain ;
 Christopher Pike (né en 1954), nom de plume de l'écrivain américain Kevin McFadden ;
 Dave Pike (1938-2015), vibraphoniste de jazz américain ;
 James Pike (1913-1969), évêque épiscopalien américain ;
 Mary Pike (1776-1832), héritière quaker irlandaise :
 Mervyn Pike, baronne Pike (1918-2004), femme politique britannique ;
 Nicholas Pike (né en 1955), compositeur de musiques de films américain ;
 Rob Pike (né en 1956), ingénieur informatique et auteur américain ;
 Rosamund Pike (née en 1979), actrice britannique ;
 Zebulon Pike  (1779-1813), militaire et explorateur américain.

Autres 
 Pike, un langage de programmation ; 
 Expédition Pike, une expédition menée par l'américain Zebulon Pike en Amérique du Nord en 1806 et 1807 ;
 Opération Pike, un plan franco-britannique contre l'URSS au début de la Seconde Guerre mondiale.

Toponyme 

 Pike, census-designated place située en Californie ;
 Pike, ville située dans l’État de New York ;
 Pike, census-designated place située dans l’État de New York ;
 , différents comtés américains ;
 Forêt nationale de Pike, une forêt du Colorado.

Voir aussi 

 Scafell Pike, la plus haute montagne d'Angleterre ;
 Red Pike, un algorithme de chiffrement par bloc ;
 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, une municipalité québécoise.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais